Ermita de Santa Anna de Castellvell del Camp, ermita al cim del turó de Santa Anna (Castellvell del Camp)
 Ermita de Santa Anna de Catí (Alt Maestrat, País Valencià) 
 Santa Anna de Calladrons (Benavarri, Ribagorça, Aragó)
 Santa Anna de Claret, ermita de la vila de Santpedor (Bages) 
 Santa Anna de Montornès, església gòtica del  i antic monestir agustinià (Montblanc, Conca de Barberà) 
 Ermita de Santa Anna (Sucaina), a la vila de Sucaina (Alt Millars)
 '''Ermita de Santa Anna (Montserrat), a la muntanya de Montserrat